Zbieranie manny – obraz Jacopa Tintoretta z 1590
 Zbieranie manny – obraz Jacopa Tintoretta z 1577
 Zbieranie manny – obraz Nicolasa Poussina